Наваги́нский тонне́ль — наименование нескольких тоннелей на Кавказе:
 Навагинские тоннели (Старый и Новый Навагинские тоннели) — железнодорожные тоннели в бассейне реки Пшиш.
 Навагинский тоннель (Сочи) (5-й тоннель Объездной дороги Сочи) — автомобильный тоннель в городе Сочи.